NHK Trophy 2004 – trzecie w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2004/2005. Zawody odbyły się od 4 do 7 listopada 2004 roku w hali Rainbow Ice Arena w Nagoi.

W konkurencji solistów zwyciężył Amerykanin Johnny Weir, zaś wśród solistek Japonka Shizuka Arakawa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Marija Pietrowa i Aleksiej Tichonow, zaś w parach tanecznych reprezentanci Bułgarii Ałbena Denkowa i Maksim Stawiski.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2004
2004 w łyżwiarstwie figurowym
2004 w Japonii
Zawody sportowe w Nagoi